Озёрская — название населённых пунктов в России:

 Озёрская — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Озёрская — деревня в Лузском районе Кировской области.

См. также 
 Озёрская волость